Peetu Piiroinen (1988), een Fins snowboarder
Petja Piiroinen (1991), een Fins snowboarder, broer van Peetu Piiroinen